Ште́ттлер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Штеттлер, Курт (нем. Kurt Stettler; 1910—1974) — швейцарский шоссейный велогонщик.
 Штеттлер, Роберт — швейцарский кёрлингист.
 Штеттлер, Эдуард (нем. Eduard Stettler; 1880—1940) — швейцарский юрист и деятель международного эсперанто-движения.
 Штеттлер, Эрнст (нем. Ernst Stettler; 1921—2001) — швейцарский профессиональный шоссейный велогонщик.